Nassau Bay bezeichnet:

Orte:
 Nassau Bay, eine Stadt im Harris County im US-Bundesstaat Texas
 Nassau Bay (Papua-Neuguinea), eine Bucht auf Neuguinea
 Nassau Bay (Fidschi) (auch Nasau Bay), eine Bucht auf Vanua Levu

Siehe auch:
 Nassau (Begriffsklärung)
 Nassauer (Begriffsklärung)